Anson Rainey (1930-2011), professeur américain ;  
 Chuck Rainey (1940-), musicien américain ; 
 Ford Rainey (1908-2005), acteur américain ;
 Ma Rainey (1886-1939), chanteuse de blues américaine ;
 Michael Rainey Jr., acteur américain ;
 Tom Rainey (1957-), musicien américain ;
 Wayne Rainey (1960-), pilote de moto américain.